Paul Rudd Drayson (1960-), homme d'affaires britannique ;
 Paul Rudd (1969-), acteur américain ;